Příjmení Petersson nosí více různých osobností:

Alexander Petersson, islandsko-litevský sportovec, házenkář
Alfred Petersson (1860–1920), švédský polik 
André Petersson, švédský sportovec, hokejista
Axel Petersson Döderhultarn (1868–1925), švédský výtvarník, řezbář
Bo Petersson, švédský sportovec, fotbalista a fotbalový manažer 
Friedrich Gustav von Petersson (1766–1809), švédský voják a vojevůdce
Göran Petersson, švédský právník a sportovní funkcionář 
Harald G. Petersson  (1904–1977), německý scenárista
Hans Joakim Petersson, švédský hudebník, rocker
Hans Petersson  (1902–1984), německý matematik  
Havard Petersson, norský sportovec, hráč curlingu 
Helene Petersson, švédská politička 
Herbert Petersson (1881–1927), švédský jazykovědec
Ingo Petersson, pseudonym, který používal Frithjof Elmo Porsch (* 1924), německý nacista a důstojník SS
Johan Petersson, švédský sportovec, házenkář 
Karl Petersson, německý politik
Magnus Petersson, švédský sportovec, lukostřelec
Rudolf Petersson  (1896–1970), švédský herec a komik 
Tom Petersson, americký baskytarista  
Torkel Petersson, švédský herec 
William Petersson (1895–1965), švédský sportovec, atlet

Podobná příjmení
Peterson (příjmení)
Petersen
Pedersen
Peters (příjmení)

Švédská příjmení
Německá příjmení